Corning Incorporated, een Amerikaans bedrijf

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Corning (Arkansas)
Corning (Californië)
Corning (Iowa)
Corning (Kansas)
Corning (Missouri)
Corning (New York)
South Corning (New York)
Corning (Ohio)